Straja se poate referi la:

 Localități din Bulgaria
Straja, localitate din regiunea Smolean;
Straja, localitate din regiunea Tărgoviște;
 Localități din România
Straja, localitate din județul Alba;
Straja - localitate din comuna Căpușu Mare, județul Cluj;
Straja (Cojocna) - localitate din comuna Cojocna, județul Cluj;
Straja - localitate din județul Bacău;
Straja - localitate din județul Constanța;
Straja - localitate din județul Neamț;
Straja - localitate din județul Suceava, reședința comunei cu același nume.
 Stațiuni
Straja, Hunedoara, stațiune turistică aparținând administrativ de orașul Lupeni, Județul Hunedoara

Vezi și 
Străjescu (dezambiguizare)

Toponime românești